Натуральне число 1740
 1740 рік до нашої ери
 1740 рік нашої ери